Мацей Войтышко (; род. 16 апреля 1946, Варшава, Польша) — польский режиссёр, сценарист, актёр, продюсер, автор сказок и комиксов для детей.

Дебютировал в кино как второй режиссёр фильма «Перстень княгини Анны».

Избранная фильмография 

 Святой бизнес (2010)
 Сад Луизы (2007)
 Молодожены (сериал, 1998—2003)
 Мастер и Маргарита (мини-сериал, 1988)

Кинорежиссёры Польши
Детские писатели Польши